Catania steht für:
 Catania, Stadt in der Region Sizilien, Italien
 Metropolitanstadt Catania, Metropolitanstadt auf Sizilien, Italien

Catania ist der Familienname folgender Personen:
 Agatha von Catania (≈225–250), Heilige, Jungfrau, Märtyrin
 Antonio Catania (* 1952), italienischer Schauspieler
 Cinzia Catania (* 1988), Schweizer Sängerin und Komponistin
 Giusto Catania (* 1971), italienischer Politiker, Mitglied des Europäischen Parlaments
 Mario Catania (* 1952), italienischer Politiker
 Myriam Catania (* 1979), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Tony Catania (* 1965), italienischer Musikproduzent, Komponist und Musiker

Siehe auch: